Ха́ртсхорн () — английская фамилия.

Известные носители 
 Хартсхорн, Ричард (1899—1992) — американский географ, основоположник поведенческой географии.
 Хартсхорн, Робин (род. 1938) — американский математик, автор учебника по алгебраической геометрии.
 Хартсхорн, Чарльз (1897—2000) — американский философ и теолог.